Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, een museumspoorwegmaatschappij
Vena saphena magna, een grote beenader
 Het Vliegend Spaghettimonster
 Value stream mapping
 Voorhoeve Schwabe Merkgeneesmiddelen, Nederlands bedrijf beter bekend als VSM
 Veghelsche Schroefstoomboot Maatschappij (1861-1919), beurtvaartrederij